Премия «Гойя» за лучшую операторскую работу () — одна из наград кинопремии «Гойя».

Победители и номинанты

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е 

Номинации кинопремии «Гойя»
Премии за операторскую работу